

Geografia

Luksemburg 
 Eich – dzielnica Luksemburga

Niemcy 
 Eich – dzielnica Akwizgranu
 Eich – dzielnica Andernach
 Eich – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Alzey-Worms
 Eich – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Alzey-Worms

Szwajcaria 
 Eich – gmina w kantonie Lucerna, w okręgu Sursee
 Eich – miejscowość w gminie Brütten, w kantonie Zurych, w okręgu Winterthur

Osoby 
 Brendan Eich – amerykański programista
 Günter Eich – niemiecki poeta

Zobacz też 
 Aich